Домский собор Тарту (), Дерптский Домский собор (), Домский собор Петра и Павла — одна из достопримечательностей эстонского города Тарту. Внесён в Государственный регистр памятников культуры Эстонии, частично разрушен; состояние при инспектировании 12 апреля 2018 года — хорошее. В восстановленной части находится музей Тартуского университета.

История 

Холм, на котором был возведён собор, расположен у реки Эмайыги. Ранее на нём располагалась одно из крупнейших укреплений эстонских язычников. Стратегическое расположение места позволяет предположить, что оно было заселено с древнейших времён. В 1224 году языческая крепость была уничтожена христианскими завоевателями из Ливонии. Сразу после победы, христиане приступили к строительству крепости, Castrum Tarbatae, в которой расположился епископ. Остатки древних стен обнаруживаются при археологических раскопках.

Строительство готического собора на северной стороне холма предположительно началось во второй половине XIII века. Вокруг него расположилось кладбище и дома служителей культа. Собор освятили в честь святых Петра и Павла, бывших покровителями Тарту. Собор стал центром Дерптского епископства, а его здание заняло место в ряду крупнейших религиозных строений Восточной Европы.

По первоначальному архитектурному плану собор должен был быть базиликой, но последующая пристройка хоров сделала его больше похожим на зальный храм. Первая пристройка хоров и нефа была произведена уже а 1299 году. К 1470 году появились высокие хоры, колонны и арки которых были выполнены в стиле кирпичной готики. Строительство собора завершилось в конце XV века возведением двух массивных башен, имевших высоту 66 м, по бокам от западного фасада. Вокруг собора возвели стену, отделившую резиденцию епископа от остального города.

Упадок 
В середине 1520-х годов Тарту начало ощущаться влияние Реформации. 10 января 1525 года собор подвергся нападению протестантских иконоборцев, после чего началось всё нарастающее его разрушение. После депортации в Россию последнего католического епископа Дерпта, Германа Везеля (епископство с 1554 по 1558, ум. в 1563), собор закрывается. Во время Ливонской войны (1558–1583) русская армия разрушила Тарту, а вместе с ним и собор. Когда в 1582 году город перешел под власть Польши, католики собирались восстановить собор, но разразившаяся Польско-шведская война (1600–1611) нарушила эти планы. Пожар 1624 года добавил новые повреждения.

В 1629 году Тарту перешел под шведское господство. Новые власти интереса к старому зданию почти не проявили, из-за чего оно всё больше превращалось в руины. Функционировало только кладбище, использовавшееся для погребения горожан вплоть до XVIII века. Сохранившаяся часть здания была превращена в овин. В 1760-х годах высота обеих башен была уменьшена до 22 м, т.е. до уровня нефа, после чего на них разместили пушки. В это же время был замурован главный вход.

Университет 

После повторного открытия Дерптского университета () с преподаванием на немецком языке (ранее с 1632 по 1665 работал шведский университет), который 12 апреля 1802 года основал Александр I, на руинах собора по проекту архитектора Йогана Вильгельма Краузе построили трёхэтажную университетскую библиотеку. Работа велась с 1804 по 1807 год. Краузе планировал также организовать в одной из башен обсерваторию, но эта идея не была реализована. Обсерваторию выстроили заново. К концу XIX века северная башня была превращена в водонапорную башню.

В 1960-х годах здание библиотеки было расширено и оборудовано центральным отоплением. Когда в 1981 году университет построил новую библиотеку, оно было превращено в исторический музей университета (). Масштабная реставрация здания была проведена в 1985 году. В ходе неё был восстановлен интерьер XIX века. В настоящее время музей хранит множество экспонатов, имеющих для университета историческую ценность, в том числе научные инструменты и редкие книги. Остатки внешних стен хоров и другие руины законсервированы.

Домская горка 
Место, где находится собор — Домская горка, она же Тоомемяги (), в XIX веке было превращено в парк. В нем установлено несколько памятников учёным и литераторам, чья жизнь была связана с Тарту:
 Карл Эрнст фон Бэр (1792—1876) — выдающийся естествоиспытатель;
 Кристьян Яак Петерсон (1801—1822) — первый эстонский поэт;
 Николай Иванович Пирогов (1810—1881) — великий русский врач;
 Фридрих Роберт Фельман (1798—1850) — писатель, автор идеи эпоса «Калевипоэг».
Дорога вниз с холма к центру города проходит через Ангелов мост ( — название которого, скорее всего, является искажённым эстонским „Inglise sild“ (, «Английский мост») — построенный между 1814 и 1816 годами. На мосту имеется рельефное изображение первого ректора восстановленного университета Георга Фридриха Паррота (1767—1852) и девиз «Otium reficit vires» («Отдых восстанавливает силы»).

Также на Домской горке находятся Верховный суд Эстонии, , построенная в 1811 году, и .

Примечания

Литература 
 Lukas, T., 1998: Tartu toomhärrad 1224–1558. Tartu
 Suur, Aili, 1968: Tartu Toome Hill. Tallinn

Ссылки 
 
 
 

Храмы, построенные в XV веке
Готическая архитектура Эстонии
Памятники культуры Эстонии
Руины в Эстонии
Руины храмов
Соборы Эстонии
Храмы Тарту
Кирпичная готика
Тартуский университет